Петър Аврамов може да се отнася за:
 Петър Аврамов (1825-1896?) – български търговец, хаджия
 Петър Аврамов (р. 1954) – български икономист, застраховател